Прову́лок Щербако́ва — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Щербакова — провулок у місті Прилуки Чернігівської області.

 Провулок Щербакова — колишня назва провулку Всеволода Петріва у місті Київ.
 Провулок Щербакова — колишня назва Затишного провулку у місті Слов'янськ Донецької області.
 Провулок Щербакова — колишня назва провулку Козацької Слави у місті Фастів Київської області.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки